Simmias ou Simias (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Simmias de Thèbes, philosophe socratique du  ;
 Simmias, général d'Alexandre le Grand () ;
 Simmias de Rhodes, poète et grammairien (fin du ) ;
 Simmias, explorateur de la Mer Rouge ().
Simias est un genre de primates de la famille des Cercopithecidae qui ne comprend qu'une seule espèce :
 Simias concolor, le Nasique des îles Pagai ou Entelle de Pagai.